Ligne à Grande Vitesse – linea ferroviaria ad alta velocità
 Laser Guided Vehicle – veicolo a guida automatica